Schoenborn ist der Name folgender Personen:

 Günther Hoffmann-Schoenborn (1905–1970), Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Siegfried Schoenborn (1874–1966), deutscher Internist und Krankenhausdirektor in Remscheid, Sohn von Karl Schönborn
 Lilli Schoenborn (1898–1987), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Paul Gerhard Schoenborn (* 1934), deutscher Pfarrer
 Ulrich Schoenborn (* 1942), deutscher Theologe (Neutestamentler)
 Walther Schoenborn (1883–1956), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch: Schönborn